Пло́ский:

Топоним 
 Плоский — остров архипелага Северная Земля в Карском море.
 Плоский — остров архипелага Новая Земля между Карским и Баренцевым морями.
 Плоский — остров в Восточно-Сибирском море.
 Плоский — вулкан.
 Плоский — вулкан.
 Плоский — мыс.
 Плоский — хутор в Калачеевском районе Воронежской области России.
 Плоский — до 1963 года название села Шевченковское в Крыловском районе Краснодарского края России.

Фамилия 
 Плоский, Тадеуш — польский католический священник, учёный.